Fenk ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Fenk (* 1978), Schweizer Sängerin und Songwriterin aus Sevelen im St. Galler Rheintal
 Jakob Fenk (1879–1968), Schweizer Politiker (FDP/SP)
 Jürgen Fenk (* 1966), deutscher Bankmanager